Cimarron (pritok rijeke Arkansasa)
Cimarron (pritok rijeke Canadiana)
Cimarron (pritok rijeke Gunnisona)